John D'Orazio, Australisch politicus
 Roberto D'Orazio, Italiaans-Belgisch syndicalist en politicus